Nuuk - hoofdstad van Groenland
 Nuuks Plads (plein) - plein in Kopenhagen, vernoemd naar bovenstaande stad
 Nuuks Plads (metrostation) - metrostation aan bovenstaand plein